

Кобден — місто, штат Міннесота
 Кобден — селище, штат Іллінойс